Złota klatka – meksykańska telenowela z 1997 roku
 Złota klatka – film z 2013 roku
 Złota klatka (część haremu) – miejsce odosobnienia młodszych następców tronu sułtańskiego